Marte Elden (ur. 4 lipca 1986 w Levanger) – norweska biegaczka narciarska i lekkoatletka, trzykrotna mistrzyni świata juniorek i brązowa medalistka mistrzostw świata U-23 w biegach narciarskich oraz dwukrotna medalistka juniorskich mistrzostw krajów nordyckich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Marte Elden pojawiła się 30 listopada 2002 roku w zawodach FIS Race w Gålå, kiedy zajęła 23. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W 2005 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie wygrała bieg łączony na 10 km, a razem z koleżankami z reprezentacji była najlepsza w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Kranj Norweżki ponownie były najlepsze w sztafecie. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys-Sommand w 2009 roku była trzecia w biegu łączonym na 15 km. W Pucharze Świata zadebiutowała 19 listopada 2005 roku w Beitostølen, zajmując 63. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 9 lutego 2008 roku w Otepää, gdzie w tej samej konkurencji zajęła 22. miejsce. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na dwudziestej pozycji. Nigdy nie startowała na mistrzostwach świata, ani igrzyskach olimpijskich. W 2011 roku zakończyła karierę narciarską.

Elden startuje także w zawodach lekkoatletycznych na średnich dystansach. Na mistrzostwach krajów nordyckich w Geithus w 2002 roku zdobyła srebrne medale indywidualnie i w drużynie. Rok później zajęła czwarte miejsce w biegu na 1500 m i szóste na 800 m podczas europejskiego festiwalu młodzieży w Paryżu. Startowała także na mistrzostwach świata juniorów w Grosseto w 2004 roku, gdzie była siedemnasta w eliminacjach biegu na 800 metrów. Zdobyła także złoty medal na dystansie 3000 m i srebro w biegu na 1500 m podczas juniorskich mistrzostw krajów nordyckich w Kristiansand w 2005 roku.

Jej ojciec, Eivind Elde jest kuzynem byłych dwuboistów klasycznych: Tronda Einara Eldena i Bårda Jørgena Eldena.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 53.
 sezon 2007/2008: 81.
 sezon 2008/2009: 86.
 sezon 2010/2011: 20.

Miejsca na podium 
Elden nie stała na podium zawodów PŚ.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy średniodystansowcy
Urodzeni w 1986